Кинта Санта Роса има више значења:

 Кинта Санта Роса (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Кинта Санта Роса (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику